Господарёв Филипп Павлович (1865—1938) — белорусский и русский сказитель, сказочник.

Биография 
Родился в 1865 году в Белоруссии в деревне Забабье Могилевской губернии. Уже тогда он перенял ряд белорусских сказок от своего крестного отца К. К. Шевцова.

Занимался крестьянским трудом, с детства знал кузнечное дело.

В 1903 г. принял участие в восстании крестьян против властей, после подавления которого был осужден на пожизненную ссылку в Олонецкую губернию, в д. Шуя Петрозаводского уезда.

В 1907 г. переехал в Петрозаводск, поступил на Александровский завод в кузнечно-прессовый цех.

После Октябрьской революции владел небольшой кузницей на берегу реки Неглинки, занимался кустарным производством, подковывал лошадей для РККА.

Имел свой дом на улице Малая Слободская (не сохранился).

С 1922 года работал кузнецом и возчиком в артели «Красный транспортник».

В 1934 году вышел на пенсию по инвалидности, работал сторожем на слюдяной фабрике имени 8 Марта.

Среди горожан был известен физической силой. Мог поднять телеграфный столб, однажды во время представления профессионального борца вышел по его приглашению на поединок и победил его. Его сказки пользовались популярностью у рабочих Александровского завода.

Первые записи сказок Господарёва в 1937 г. были сделаны ленинградским исследователем фольклора Н. В. Новиковым. В 1941 г. им был издал крупный сборник «Сказки Филиппа Павловича Господарёва».

Всего от него записано 106 сказок, в основном волшебных. В советское время Господарёв сочинил и несколько современных сказок на тему советского быта и раскрепощения женщин «Как Марья с Иваном сравнялись», «Как рабочий и мужик правду искали», «Красные орлята».

Господарёв выступал со своими сказками перед преподавателями и студентами филологическом факультете Ленинградского госуниверситета. Его произведения публиковались в карельских газетах и журналах.

Могила Господарёва находится на Зарецком кладбище в Петрозаводске. Современный памятник по проекту художника Н. П. Тришкова установлен в 1980-х годах.

Жизни и творчеству Ф. П. Господарёва посвящена книга писателя В. П. Пулькина «Перун-трава» (1985).

Примечания

Литература 
 Альшиц Л. Сказочник Господарёв // Красная Карелия. 1937. 2 августа.
 Песни и сказки на Онежском заводе / составитель А. Д. Соймонов. Петрозаводск, 1937. 319 с.
 Господарёв Ф. П. Некролог // Красная Карелия. 1938. 11 июня.
 Замечательный сказочник // Топиро Б. А. Книга для чтения карельской неполной средней и средней школы . Ч. 1 Петрозаводск: Каргосиздат,. 1938 — С. 108
 Сказки / Запись текста, вступ. ст. и примеч. Н. В. Новикова. Петрозаводск, 1941; Песни и сказки на Онежском заводе. Петрозаводск, 1937.
 Сказки Филиппа Павловича Господарёва — Петрозаводск, 1941. — 661 с.
 Белованова, А. «Сказки Ф. П. Господарёва» / А. Белованова // На рубеже. — 1945. — N 1. — С.154-155.
 Сказки Господарёва // Ленинское Знамя. 1941. 13 февраля
 Сказки Филиппа Господарёва // Ленинское Знамя. 1944. 10 марта.
 Базанов В. Народная словесность Карелии. Петрозаводск. 1947.
 Андреев Н. П. Русская словесность в Карело-Финской ССР // Фольклор Карело-Финской ССР. Вып. 1. Петрозаводск. 1941.
 Пулькин В. И. Перун — трава : повесть о сказочнике Филиппе Господарёве / Виктор Пулькин. — Петрозаводск : Карелия, 1985.
 Иванов Ю. Жизнь и сказка // Молодёжная газета Карелии. 1996. 18 июня.
 Костюхин Е. А. Сказочник Господарёв // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера : доклады III Международной научной конференции «Рябининские чтения — 99»). Петрозаводск, 2000. С. 133—139.
 Иванов Ю. Жил-был в городе сказочник [Ф. П. Господарёв] // Петрозаводск. 1996. 20 декабря. С.2.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 265—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)
 Сказочник и кузнец // Карелия. 2009. 23 апреля — С. 25
  
Родившиеся в Буда-Кошелёвском районе
Сказочники
Исполнители фольклора
Похороненные на Зарецком кладбище